William Good est un nom pouvant désigner:

 (1527-1586), Jésuite anglais
William Charles Good (1876-1967), homme politique canadien en Ontario
 (1910-2007), haltérophile américain

Voir aussi

Good, William